Onega peut faire référence à :

Lieux

Russie 
 le lac Onega, un lac au sud de la république de Carélie ;
 l'Onega, un fleuve de l'oblast d'Arkhangelsk ;
 Onega, une ville de l'oblast d'Arkhangelsk ;
 la baie d'Onega (ou golfe d'Onega), une baie de la mer Blanche ;
 la péninsule d'Onega, dans l'oblast d'Arkhangelsk, au bord de la mer Blanche ;

États-Unis 

 Onega, un secteur de la ville de Hibbing, dans le Minnesota ;
 Onega, l'ancien nom de la ville d'Aubrey au Texas ;

Personnes 
 Daniel Onega (né en 1945), un joueur de football argentin ;
 Ermindo Onega (1940-1979), un joueur de football argentin ;

Autres 
 Onega stepanovi, un fossile ;
 l', un type de sauterelle de la famille des Cicadellidae ;
 la fusée Onega, une version améliorée du lanceur Soyouz ;
 Onega Andozero, une base militaire inachevée de l'armée de l'air russe près d'Onega ;
 l’Onega, un navire de pêche russe qui a coulé dans l'océan Arctique le .

Voir aussi